Iris , iris či IRIS může znamenat:

 základní významy
 Iris (bohyně) – řecká bohyně duhy
 iris – latinský název pro duhovku (součást oka)
 iris – jiný název pro clonu (součást fotoaparátů, kamer a projektorů, tvarem a funkcí podobná duhovce v lidském oku)

 jméno
 Iris (jméno)

 biologie
 Iris, česky kosatec – v botanické nomenklatuře jméno rodu z řádu chřestotvaré (Asparagales)
 Iris, česky kudlanka – v zoologické nomenklatuře jméno rodu z řádu kudlanky (Mantoidea)

 kultura
 Iris (opera) – opera Pietra Mascagniho s prémiérou v roce 1898
 Iris (film, 2001) – americký film režiséra Richarda Eyreho z roku 2001
 Iris (film, 2016) – francouzský film režiséra Jalila Lesperta z roku 2016
 Iris (televizní kanál)

 astronomie
 Iris (planetka) – planetka hlavního pásu
 mlhovina Iris – reflexní mlhovina v souhvězdí Cefea, v češtině též mlhovina Kosatec
 IRIS (sonda) – Interface Region Imaging Spectrograph, americká kosmická laboratoř určená k výzkumu sluneční atmosféry

 výpočetní technika
 Iris (prohlížeč) – webový prohlížeč pro operační systém Windows mobile
 Iris (toolbox) – volně dostupný nástrojový panel (toolbox) pro makroekonomické modely v Matlabu

 doprava
 Iris (automobil) – britská značka automobilů vyráběná v letech 1906-1925 firmou Legros & Knowles Ltd.
 IRIS – International Railway Industry Standard – systém kvality výrobců kolejových vozidel
 Iris – značka kol vyráběná fy. Kastrup a Swetlik (ESKA) v Egeru (Chebu)
 iRIS – aplikace pro sledování polohy vozidel spadajících pod IDS JMK v Jihomoravském kraji (včetně brněnské MHD) postavená na systému RIS (Řídící a informační systém brněnské MHD)

 fiktivní zařízení
 Iris (Hvězdná brána) – fiktivní zařízení v sci-fi seriálu Hvězdná brána

Reference

Externí odkazy